Albert II d'Alemanya (1397 - 1439), arxiduc d'Àustria des de 1404 - 1439), rei d'Alemanya, d'Hongria i de Bohèmia, i duc de Luxemburg (1438- 1439)
 Albert II d'Àustria dit “el Savi” o “el Coix” (1298 – 1358), duc d'Àustria, Estíria, Caríntia i marcgravi de Carniola 
 Albert II de Bèlgica (Brussel·les, 1934), rei dels belgues
 Albert II de Brandenburg (1177 - 1220), marcgravi de Brandenburg (1205–1220)
 Albert II de Brandenburg-Ansbach (Ansbach, 1620 - 1667), noble alemany, el segon fill de Joaquim Ernest de Brandenburg-Ansbach i de Sofia de Solms-Laubach 
 Albert II de Cuijk (~1134- 1200), príncep-bisbe del Principat de Lieja (1195 -1200)
 Albert II de Gorízia-Tirol (? - 1292), fill de Meinard II de Gorízia-Tirol que li va sobreviure
 Albert II de Meissen (1240 – 1314), Marcgravi de Meisen 
 Albert Azzo II de Milà (Mòdena 997 /1009 - 1097), marcgravi de Milà i Ligúria, comte de Gavello i Pàdua, Rovigo, Lunigiana, Monselice i Montagnana 
 Albert II de Mònaco (Mònaco, 1958), Príncep de Mònaco 
 Albert II de Namur ? - ~1063), comte de Namur (1018 /1031 - ~1063)
 Albert II de Prato, comte de Prato vers el 1080 
 Albert II della Scala (1306 - ?), fill d'Alboí I della Scala 
 Albert II de Tirol (1055-1110/1125), comte de Tirol i vogt de Trento 
 Albert II de Wittelsbach (1368 - 1397, Kelheim), co-regent amb el seu pare Albert I del ducat de Baviera-Straubing 
 Ferran Albert II de Brunsvic-Lüneburg (Bevern, 1680 - Salzdahlum, 1735), duc de Brunsvic-Lüneburg i príncep de Wolfenbüttel
 Joan Albert II de Mecklenburg (Waren, 1590 - Güstrow, 1636), noble alemany fill del duc Joan VII de Mecklenburg-Schwerin i Sofia de Schleswig-Holstein-Gottorp 
 Jordi Albert II d'Erbach-Fürstenau (Fürstenau, 1648 - 1717), fill del comte Jordi Albert I d'Erbach i la comtessa Elisabet Dorotea de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst